Wurmlingen ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Wurmlingen (Landkreis Tuttlingen), Gemeinde im Landkreis Tuttlingen
 Wurmlingen (Rottenburg), Stadtteil von Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen

Wurmlingen ist der Name folgender Personen:
 Wurmlingen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Eberhard von Wurmlingen (um 1252), Tübinger Ministeriale
 Konrad von Wurmlingen († 1295), Kanoniker des Stifts St. Martin in Sindelfingen (Baden-Württemberg, Diözese Konstanz)